El Torneo Internacional de Croix Sub 19 es un campeonato de fútbol juvenil organizado por el Iris Club de Croix en la ciudad de Croix, Francia. Por su alto nivel competitivo, ha sido considerado la Copa del Mundo para noveles valores.

Palmarés

Clasificación por equipos

Referencias

Enlaces externos 

Fotos dos Tmes participantes :

 Torneo Internacional de Croix Sub 19 (France)

Competiciones de fútbol sub-19